Polegar, dedo da mão
Hálux, dedo do pé

Ver também 

Desambiguações de anatomia